Bela Crkva – miasto w Serbii, w Wojwodinie, w okręgu południowobanackim
 Biała Cerkiew – miasto na Ukrainie, położone nad rzeką Roś w obwodzie kijowskim
 Biała Cerkiew – wieś na Białorusi w rejonie czaśnickim, w obwodzie witebskim